Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Austrian Open 2008. Für das Turnier der Kategorie International Series Gold qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 13. Juli 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Kitzbühel#2008